Национално првенство Лиге прве дивизије (), познатија као Ла Лига (), или по спонзору -{LaLiga Santander}-, професионална је фудбалска лига у Шпанији. Основана је 1929. године и у лиги се такмичи 20 тимова.

Историја 
У априлу 1927. године Хосе Марија Ача, директор фудбалског клуба Аренас Гечо, предлаже оснивање шпанске фудбалске лиге. Након дугих преговора о величини лиге и клубова који би требало да играју у њој, Фудбалски савез Шпаније 1928. године доноси списак од десет клубова који ће играти у Ла лиги. Барселона, Реал Мадрид, Атлетик Билбао, Реал Сосиједад, Аренас Гечо и Реал унион су изабрани као ранији победници Купа краља (-{Copa del Rey}-). Атлетико Мадрид, Еспањол и CE Europa као пређашњи учесници финала поменутог купа и Расинг Сантандер. Само три оснивачка клуба до сада никад нису испала у нижи ранг такмичења, то су Реал Мадрид, Барселона и Атлетик Билбао.

Клубови у сезони 2022/23.

Прваци

Успешност клубова 
Закључно са сезоном 2021/22.

Спољашње везе 

 Званичан сајт Ла лиге 

Фудбал у Шпанији
Ш